Шамо́т, либо Шамо́ () — слово французского происхождения.

 Шамот () — огнеупорная глина, в русском языке возможно смешение этого названия с иногда употребляющимся вариантом фамилии аргентинского футболиста
 Хосе Антонио Чамот (), также встречается вариант Шамот (род. 1969) — аргентинский футболист с французскими корнями; изначально французский вариант фамилии произносился Шамо
 Мадлен Шамо-Берто () (род. 1931) — швейцарская горнолыжница, Олимпийская чемпионка 1952 года в скоростном спуске